Гней Октавий () e име на римските политици:

 Гней Октавий Руф, квестор 230 пр.н.е.
 Гней Октавий (претор 205 пр.н.е.), син на предния
 Гней Октавий (консул 165 пр.н.е.), син на предния
 Гней Октавий (консул 128 пр.н.е.), син на предния
 Гней Октавий (консул 87 пр.н.е.), син на предния
 Гней Октавий (консул 76 пр.н.е.)
 Гней Октавий Руф (квестор 107 пр.н.е.)